Naselja u Srbiji:
 Štitare (Novi Pazar, Srbija), naselje u sastavu općine Novi Pazar
 Štitare (Kruševac, Srbija), naselje u sastavu općine Kruševac